Московско-Ярославское отделение железной дороги — советский футбольный клуб из Москвы. Основан не позднее 1967 года. С 1967 года по 1969 год играл в классе «Б».

Достижения 
 Во второй лиге — 5 место (в зональном турнире РСФСР класса «Б» 1968 год).

Известные игроки 
 Бологов, Юрий Ильич
 Егорович, Вячеслав Владимирович
 Котов, Александр Иванович
 Рудь, Валерий Иванович

Ссылки 
 Клуб в базе footballfacts
 Матчи клуба в базе Wildstat

Футбольные клубы СССР, прекратившие существование
Футбольные клубы Москвы